Дубянка — топоним:

Реки 
 Дубянка — приток Вожи.
 Дубянка — приток Медведицы.

Населённые пункты 
 Дубянка — село в Губкинском районе Белгородской области России.
 Дубянка — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.